Kossi peut désigner plusieurs choses :
 Kossi, province du Burkina Faso ;
 Kossi, commune située dans le département de Mansila, dans la province du Yagha, région du Sahel, au Burkina Faso ;
 Kossi Abawa, rappeur chrétien ;
 Kossi Assou, designer togolais ;
 Agbagli Kossi, sculpteur togolais.

Homonymie de toponyme